Katić oder Katic ist der Familienname folgender Personen:

 Andree Katic (* 1984), deutscher Fernsehdarsteller und Model
 Branka Katić (* 1970), serbische Schauspielerin
 Mark Katic (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Marko Katic (* 2001), österreichischer Handballspieler

 Raško Katić (* 1980), serbischer Basketballspieler
 Stana Katić (* 1978), kroatisch-kanadische Schauspielerin
 Vlada Katic (* 1989), israelische Tennisspielerin, siehe Vlada Ekshibarova

Siehe auch: 
 Katičić